La Tropicale Amissa Bongo 2018 var den 13. udgave af det gabonske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 15. januar til 21. januar 2018. Løbet var en del af UCI Africa Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev Joseph Areruya fra det rwandiske landshold.

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018